Die Ewige Tabelle der Serie A umfasst alle Ergebnisse seit der Gründung der italienischen Fußballmeisterschaft der Serie A im Spieljahr 1929/30.

Alle Ergebnisse sind nach der in Italien ab der Saison 1994/95 eingeführten Drei-Punkte-Regel berechnet; ebenso blieben diverse Punkteabzüge in dieser Berechnung unberücksichtigt.

Die Wertung wird mit 5.766 Punkten von Rekordmeister Juventus Turin angeführt, das überdies mit 1,92 Punkten pro Spiel den besten Durchschnitt aufweist. Dahinter folgen die beiden Mailänder Klubs Inter Mailand (5.406 Punkte / 1,77 Punkte je Spiel) und AC Mailand (5.212 / 1,75). Die AS Rom (4.696 / 1,56), die AC Florenz (4.220 / 1,50) und Lazio Rom (3.893 / 1,44) folgen auf den nächsten Plätzen.

Mit 36 Scudetti (Meistertiteln), davon 34 in der Serie A, ist Juventus Turin der erfolgreichste Verein, wobei diesem ein weiterer Titel aberkannt wurde und einmal eine Strafversetzung (vom ersten) auf den letzten Platz erfolgte. Die „Alte Dame“, wie Juventus im Volksmund ebenso bezeichnet wird, darf deshalb auch zwei Meistersterne tragen. Mit jeweils einem Meisterstern sind Inter Mailand (19 / 17) und die AC Mailand (19 Titel / 16 in der Serie A) ausgezeichnet. Nächster Anwärter auf einen Meisterstern ist der CFC Genua, der neunmal Meister wurde, jedoch alle seine Titel vor Gründung der Serie A gewann.

Rekordabsteiger ist Brescia Calcio mit dreizehn Abstiegen, gefolgt von Atalanta Bergamo, das bisher elfmal den Weg in die Serie B antreten musste. Dahinter folgt die AS Bari mit zehn Abstiegen. Inter Mailand ist der einzige Verein, der an allen Spielzeiten der Serie A teilnahm.

Legende 
 Farblich unterlegte Vereine spielen in der Serie A 2022/23
 Pl. = Platz
 Jahre = Saisons in der Serie A
 Spiele = Anzahl der Spiele
 S = Siege
 U = Unentschieden
 N = Niederlagen
 Tore + = Erzielte Tore
 Tore - = Gegentore
 TD = Tordifferenz
 Titel = Meistertitel (nicht eingeschlossen die Titel vor der Einführung der Serie A)
  = Abstiege
 Ø-Pkt. = Durchschnittliche Punktzahl pro Spiel

Ewige Tabelle 

Stand: Saisonende 2021/22

Weblinks 
 Die ewige Tabelle der Serie A auf weltfussball.de

Serie A
Serie A